Donne pantere (Prehistoric Women) – film del 1950 diretto da Gregg C. Tallas
 Femmine delle caverne (Prehistoric Women) – film del 1967 diretto da Michael Carreras